Le terme point est utilisé dans divers domaines.

Graphie 
Dans la description des écritures, et plus particulièrement en typographie, un point est un signe diacritique ou de ponctuation.
 En tant que signe de ponctuation, le point est utilisé notamment pour marquer la fin d'une phrase, une abréviation, ou comme séparateur décimal.
 Ponctuation
 Deux-points
 Point d'exclamation
 Point d'interrogation
 Points de suspension
 Point-virgule
 Point d'ironie
 Point diplomatique
 Signe diacritique ou typographique
 Point souscrit
 Point suscrit
 Point médian

Un point est également une unité de longueur en typographie.

Sciences et techniques 
Mathématiques
 Un point est un élément d’une surface ou d’une courbe géométrique.
 Un point, en mathématiques, peut être le signe de la multiplication ou du produit scalaire.
 Un point de fuite est un point imaginaire dans les dessins en perspective.
 En géométrie, un point cardinal est un élément d’un ensemble de points déterminant les propriétés d’un système optique.
 Point d'inflexion
Chimie, physique
 Un point est un symbole en chimie
 Point d'arrêt (mécanique des fluides) 
 Point de fumée
 Point de ramollissement Vicat
 Point de ramollissement bille et anneau
 Point d'éclair
 Point d'inflammation
 Point d'auto-inflammation
 Température de Curie (ou point de Curie)
 Point Mooney, unité de mesure de la viscosité d’un caoutchouc.
Thermodynamique
 Point de fusion
 Point d'ébullition
 Point critique (thermodynamique) ou température critique
 Point eutectique. Voir aussi Eutectique
 Le point de rosée est une donnée thermodynamique caractérisant l’humidité dans un gaz.
 Point triple
Géographie, géolocalisation
 En géographie, un point cardinal est l’une des quatre principales directions d’une boussole.
 En navigation, faire le point signifie déterminer la position d’un mobile.
 Un point géodésique est un point dont les coordonnées sont connues précisément dans un système géodésique donné.
Astronomie
 Point de Lagrange
Médecine
 Point de compression
 Point de côté
 Point G
Économie 
 Point de pourcentage
 Point d'indice
 Point d'indice salarial en France

Art, loisirs et techniques 
 Un point est une marque ronde, généralement de petite taille.
 Le point en photographie et cinématographie désigne la netteté de l’image.
 En couture, tricot, tapisserie, le point désigne le type de piqûre ou de maille réalisé avec le fil et l’aiguille.
 En cuisine, « à point » est un degré de cuisson de la viande.
 En peinture, le point est une mesure format de châssis.
 Un point est une unité utilisée pour les scores dans les jeux et sports (voir par exemple en baseball ou en hockey sur glace), ainsi que pour les cotes.
 Dans les sports de montagne (alpinisme, escalade, spéléologie, canyonisme) un point est mot générique désignant un amarrage : relais, pitons, spit
 Le point K ou point critique est un point caractéristique d'un tremplin de saut à ski.
Solfège
 Le point d’orgue est un signe en forme de point surmonté d’un demi-cercle, qui induit une suspension passagère du tempo ;
 Le point de prolongation est un signe permettant de prolonger la durée d’une figure d’une manière précise et quantifiable.

Patronyme 

 Armand Point (1860-1932), peintre français ;
 Christophe Point (1965-), footballeur et entraîneur français ;
 Fernand Point (1897-1955), chef cuisinier français ;
 François Hilarion Point (1759-1798), général de brigade français ;
 Jean-Baptiste Point (1809-1854), homme politique français ;
 Nicolas Point (1799-1868), prêtre jésuite français, missionnaire au Canada ;
 Sébastien Point (1982-), physicien français spécialiste de la lumière artificielle ;
 Steven Point (1951-), gouverneur de la Colombie Britannique de 2007 à 2012 ;
 Victor Point (1902-1932), explorateur français, chef du groupe Chine de la Croisière jaune.

Toponyme 

 Point, ville du Comté de Rains, au Texas (États-Unis).

Autres 
 
 Point de chute est un film français de Robert Hossein sorti en 1970.
 Loi du Point final
 La Point Foundation, organisation américaine à but non lucratif.

Voir aussi